Ел Параисо, Ранчо има више значења:

 Ел Параисо, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Параисо, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику